Seazzadactylus venieri — вид птерозаврів родини Austriadraconidae, що існував у пізньому тріасі.

Історія відкриття 
Скелет птерозавра виявив у 1997 році палеонтолог-любитель Умберто Веньє у руслі потоку Сеацца, безпосередньо перед тим, як він впадає в річку Тальяменто, поблизу міста Преоне в Доломітових Альпах (Італія). Веньє приніс знахідку до Музею природничої історії Фріулано в Удіне. Після часткової підготовки палеонтолог Фабіо Марко Далла Веккіа оголосив про відкриття в науковій літературі в 2000 році. У 2003 році Далла Веккіа відніс зразок до Eudimorphodon. Однак у 2009 році подальша підготовка змусила його зробити висновок, що це новий для науки вид, не ідентичний Eudimorphodon або Carniadactylus.

У 2019 році Далла Веккіа назвав і описав типовий вид Seazzadactylus venieri. Родова назва Seazzadactylus поєднує назву струмка Сеацца (Seazza) з грецьким daktylos — «палець». Видова назва вшановує Веньє як першовідкривача.

Він складається з часткового скелета з черепом і нижньою щелепою. Скелет не з'єднаний, але кістки тісно пов'язані між собою. У нього відсутній хвіст і більшість кісток ніг. Він являє собою недорослу особину, яка не виросла.

Філогенія

Примітки 

Птерозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2019